Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Kontiolahti były pierwszymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 27–29 listopada 2020. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym i sprincie.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bibliografia 
 

2020 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Puchar Świata w biathlonie 2020/2021